В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Кончіта Мартінес і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Тозья e  Юдіт Візнер 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Кончіта Мартінес /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Наталі Тозья /  Юдіт Візнер (фінал)

 Алексія Дешом /  Жулі Алар (півфінал)
 Марі П'єрс /  Радка Зрубакова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open